Сантијаго Мартинез има више значења:

 Сантијаго Мартинез (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сантијаго Мартинез (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику